Pagaran Tonga (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Pagaran Tonga (Paran), een plaats in Indonesië
Pagaran Tonga (Padang Bolak), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing